Ceratocarpia är ett släkte av svampar. Ceratocarpia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratocarpia